Phillips kan som auktorsförkortning betyda:

 Allan R. Phillips
 Carleton J. Phillips
 Edwin Percy Phillips
 John Charles Phillips
 Lyle Llewellyn Phillips
 Robert W. Phillips
 Sylvia Mabel Phillips
 William Phillips
 Eugenie Phillips-Rodriguez
 Henry Phillips

Robotskapade auktorsförkortningar